Кубок Словении по футболу 2012/13 года () — 22-й розыгрыш Кубка Словении по футболу.

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Официальный сайт турнира 
Статистика кубка на сайте soccerway.com

2012/2013
Спорт в Словении в 2012 году
Спорт в Словении в 2013 году
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году